Leszek Sawicki (1924-2017) – polski geolog i kartograf
 Leszek Sawicki (1938-2000) – polski artysta fotograf